

Lokalizacje

Austria 
 Loitzendorf – dzielnica Alberndorf in der Riedmark

Niemcy 
 Loitzendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen